Лампі́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 65 км на схід від Ам'єна, 60 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лампір на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету Лампір 
 [ Розташування муніципалітету Лампір на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена